Ella, que todo lo tuvo, novela de la colombiana Ángela Becerra, publicada por el Grupo Planeta en 2009.

Reseña 
Ángela Becerra creadora del Idealismo Mágico, publica en 2009 una novela de corte psicológico, en la que narra la vida de una escritora que tras sufrir un accidente no vuelve a escribir. Derrotada y perdida, emprende un viaje a Firenze en busca de una fascinante historia que le contó su padre y que quiere convertir en novela. En su afán por sentirse viva, crea un enigmático y silencioso pers onaje, La Donna di Lacrima, que recibe en un soberbio ático de la via Ghibellina a hombres que le cuentan su vida y adoran su cuerpo y su silencio. Nadie reconocerá en ésta a la solitaria y triste escritora que restaura libros y visita cada tarde a las siete la antigua librería del Mercato Nuovo donde otro ser, un librero tan solitario y misterioso como ella, la espera. 

Ella, que todo lo tuvo es una conmovedora historia, profunda, desgarradora y llena de sensualidad y simbolismos, Ángela Becerra explora los abismos de la soledad, la fragilidad del ser humano y su incesante lucha por encontrar la felicidad y el verdadero sentido de la vida.

Esta obra obtiene el Premio Planeta-Casa de América en su edición 2009.

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial de Ángela Becerra
 Ángela Becerra en Escritoras.com
 Ángela Becerra en Grupo -Clarín Revista de Cultura
 Ángela Becerra en La Vanguardia 
 
 Ángela Becerra en Lecturalia
 Entrevista a Ángela Becerra por Santiago Cruz Hoyos
 Premio Casa de América - Ed. Planeta, 2009
 Ángela Becerra en Facebook
 
 Ángela Becerra en La Vanguardia
 Ángela Becerra en LaSemana.es